Rolls-Royce New Phantom est le nom porté par deux modèles de voiture de la marque Rolls-Royce :

Le modèle New Phantom sorti en 1925 et appelé Phantom I en 1929.
Le modèle Phantom VII sorti en 2003, premier modèle de BMW.